Стела има више значења:
 Стела
 Стела (Мисури)
 Стела (Небраска)
 Стела (Порторико)
 Стела (филм)
 Стела (ТВ серија)

Насеља у Италији:
 Стела (Асколи Пичено)
 Стела (Бреша)
 Стела (Кјети)
 Стела (Фрозиноне)
 Стела (Торино)
 Стела (Виченца)